El término Sant'Antonino puede referirse a:

Sant'Antonino, comuna suiza situada en el cantón de Tesino.
Sant'Antonino, comuna francesa situada en el departamento de Alta Córcega.
 Sant'Antonino di Susa, una localidad y comuna italiana de la provincia de Turín, región de Piamonte,